Kozje je toponim oz. ime več naselij:
 Kozje, naselje na Kozjanskem

 Kozje, pri Radišah (nem. Kossiach), občina Žrelec na avstrijskem Koroškem (južnem Koroškem) 
 Občina Kozje v Sloveniji 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška